Dit is een lijst van planetoïden 94101-94200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94101) - || 2000 YQ74 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94102) - || 2000 YA77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94103) - || 2000 YU77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94104) - || 2000 YG78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94105) - || 2000 YX78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94106) - || 2000 YB79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94107) - || 2000 YW82 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94108) - || 2000 YY86 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94109) - || 2000 YP87 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94110) - || 2000 YZ87 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94111) - || 2000 YY88 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94112) - || 2000 YH90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94113) - || 2000 YC91 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94114) - || 2000 YS96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94115) - || 2000 YK98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94116) - || 2000 YS101 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94117) - || 2000 YE102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94118) - || 2000 YV102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94119) - || 2000 YN103 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94120) - || 2000 YF106 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94121) - || 2000 YR107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94122) - || 2000 YJ108 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94123) - || 2000 YN108 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94124) - || 2000 YJ109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94125) - || 2000 YU111 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94126) - || 2000 YN112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94127) - || 2000 YQ112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94128) - || 2000 YC113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94129) - || 2000 YU113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94130) - || 2000 YA114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94131) - || 2000 YH115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94132) - || 2000 YO115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94133) - || 2000 YH116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94134) - || 2000 YT117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94135) - || 2000 YB119 || 30 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94136) - || 2000 YL122 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94137) - || 2000 YN125 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94138) - || 2000 YZ129 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94139) - || 2000 YC130 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94140) - || 2000 YC134 || 31 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (94141) - || 2000 YJ135 || 17 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94142) - || 2000 YO136 || 23 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94143) - || 2000 YO139 || 27 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94144) - || 2000 YR139 || 27 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94145) - || 2000 YH140 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94146) - || 2001 AK1 || 2 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94147) - || 2001 AT3 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94148) - || 2001 AH4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94149) - || 2001 AX4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94150) - || 2001 AY4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94151) - || 2001 AK5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94152) - || 2001 AF7 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94153) - || 2001 AL8 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94154) - || 2001 AM8 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94155) - || 2001 AO8 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94156) - || 2001 AP8 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94157) - || 2001 AG10 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94158) - || 2001 AR13 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94159) - || 2001 AG14 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94160) - || 2001 AX14 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94161) - || 2001 AM15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94162) - || 2001 AE17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94163) - || 2001 AV20 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94164) - || 2001 AC21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94165) - || 2001 AP21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94166) - || 2001 AC22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94167) - || 2001 AU22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94168) - || 2001 AZ22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94169) - || 2001 AB26 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94170) - || 2001 AK27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94171) - || 2001 AE28 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94172) - || 2001 AH30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94173) - || 2001 AP30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94174) - || 2001 AP31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94175) - || 2001 AB32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94176) - || 2001 AN32 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94177) - || 2001 AF33 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94178) - || 2001 AS33 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94179) - || 2001 AZ34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94180) - || 2001 AY35 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94181) - || 2001 AS36 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94182) - || 2001 AJ38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94183) - || 2001 AY38 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94184) - || 2001 AU42 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94185) - || 2001 AE43 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94186) - || 2001 AH45 || 15 januari 2001 || Kleť || Kleť
|-
| (94187) - || 2001 AF52 || 2 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94188) - || 2001 AD53 || 3 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (94189) - || 2001 BU || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94190) - || 2001 BY || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94191) - || 2001 BH1 || 17 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94192) - || 2001 BC7 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94193) - || 2001 BN7 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94194) - || 2001 BQ8 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94195) - || 2001 BU13 || 22 januari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (94196) - || 2001 BQ14 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94197) - || 2001 BB15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94198) - || 2001 BL15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (94199) - || 2001 BM16 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (94200) - || 2001 BF17 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten